Пилс (от  — дворец, за́мок) — топоним в Латвии:

 Пилс (остров) — остров на реке Лиелупе в Елгаве.
 Площадь Пилс (Замковая) — площадь в Риге.
 Улица Пилс — название улиц в ряде городов Латвии.